Tallassee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tallassee (Alabama), im Elmore und im Tallapoosa County
 Tallassee (Tennessee), im Blount County